Carl Holtermann (1866-1923) botaniste norvégien
 Hans Reidar Holtermann (1895-1966), militaire norvégien
Patronyme norvégien